

Камешек — селище, Біловський округ, Кемеровська область
 Камешек — селище, Мисківський міський округ, Кемеровська область